Tropfenwagen ist der Name zweier stromlinienförmiger Autos aus den 1920er Jahren:

des Rumpler-Tropfenwagens von 1921
des Benz-Tropfenwagens (Benz RH-Wagens) von 1922, der auf einer Rumpler-Lizenz beruht